Камышино — название населённых пунктов в России:

 Камышино — село в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Камышино — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Камышино — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Камышино — село в Купинском районе Новосибирской области.
 Камышино — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Камышино — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Камышино — деревня в Павлоградском районе Омской области.
 Камышино — деревня в Таврическом районе Омской области.
 Камышино — село в Саракташском районе Оренбургской области.

См. также 
 Камышино-Воронежское
 Камышино-Курское
 Камышин
 Камышинка
 Камышинская
 Камышинский голубь
 Верхнекамышинский